A CAF Bajnokok Ligája – hivatalos nevén Confederation of African Football Champions League – afrikai kupasorozat, melyben a kontinens legjobb csapatai indulnak. Az első tornát 1964-ben rendezték, és a kameruni Oryx Douala nyerte meg, a döntőben 2-1-re felülmúlva a mali Stade Malien-t. A torna napjainkig is tart, egy évet kivéve (1965) minden évben megrendezték.

Lebonyolítás 
A kupaküzdelmeket 1996-ig kieséses körökben oldották meg. A következő évtől már itt is bevezették a csoportmérkőzéseket. A torna napjainkban majdnem egy teljes évig tart. Az előselejtezők januárban kezdődnek és a döntőt októberben és novemberben rendezik, a meccsek között nagyobb kihagyások vannak. A kupa történetében 5-ször történt címvédés: 3 alkalommal az al-Ahli (2005-06), (2012-13), (2020-21); 2 alkalommal a TP Englebert/TP Mazembe (1967-68), (2009-10); egyszer pedig az Enyimba (2003-04); tudta megvédeni a címét.

Döntők

Eddigi győztesek

Országonkénti rangsor

Jegyzetek

Források 
 Részletes labdarúgó-eredmények: http://rsssf.com/

További információk 
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapja: http://www.cafonline.com/

CAF
Nemzetközi labdarúgókupák